Drehscheibe bezeichnet:
 eine Einrichtung zum Drehen von Fahrzeugen, siehe Drehscheibe
 eine Einrichtung zum Drehen von Bühnendekoration, siehe Drehbühne
 eine Töpferscheibe
 eine ehemalige Sendereihe im ZDF, siehe Die Drehscheibe
 eine heutige Sendereihe im ZDF, siehe drehscheibe (Fernsehsendung) 
 eine Eisenbahnzeitschrift, siehe Drehscheibe (Bahnzeitschrift) 
 eine Eisenbahnzeitschrift der Graz-Köflacher-Bahn, siehe GKB-Drehscheibe
 ein Journalisten-Magazin, siehe drehscheibe (Medienzeitschrift)
 einen Karussell-Typ auf Kinderspielplätzen, siehe Sitzkarussell
 ein Synonym für Verkehrsknotenpunkte im Landverkehr beziehungsweise in der Schifffahrt, analog zum Drehkreuz in der Luftfahrt
 (Handels-)Drehscheibe, ein Synonym für einen wichtigen Handelsplatz beziehungsweise Warenumschlagplatz
 das Bauteil, welches zwei Wagenteile eines Gelenkfahrzeugs miteinander verbindet und einen ebenen Übergang gewährleistet
 Einrichtung, um einen Gegenstand in der Auslage oder auf einem Ausstellungsstand von allen Seiten zu präsentieren, auch als Tanzfläche
 eine Einrichtung zur Darstellung eines Weg- oder Richtungsweisers
 ein Einkaufszentrum in Bochum, siehe City Point & Drehscheibe Bochum

Siehe auch:

 Teufelsrad (Fahrgeschäft)